Осне Сейерстад (; ) — известная норвежская журналистка и писательница.

Биография 
Окончила Университет Осло, где изучала русский и испанский языки и историю философии. С 1993 по 1996 г. работала корреспондентом газеты Arbeiderbladet в России, где, в частности, посещала Чечню во время Первой чеченской войны. В 1997 г. работала корреспондентом той же газеты в Китае. С 1998 по 2000 была корреспондентом норвежского телевидения в Сербии, вела репортажи из Косово.

В 2001-02 годах она была корреспондентом в Афганистане. Она прожила некоторое время в доме афганской семьи, после чего написала книгу «Кабульский книготорговец», ставшую международным бестселлером.

В 2003 г. она провела три месяца в Ираке перед началом вторжения коалиционных сил, после этого написала книгу «Сто один день. Багдадский дневник».

В 2006 г. она вновь посетила Чечню и затем написала книгу «Ангел Грозного: сироты забытой войны».

В настоящее время живёт и работает в Осло.

Награждена рядом норвежских журналистских премий.

Книги 
 With Their Backs to The World: Portraits of Serbia (2000, дополненное переиздание 2004 года)
 The Bookseller of Kabul (2003)
 One Hundred And One Days: A Baghdad Journal (2005)
 Angel of Grozny: Inside Chechnya (2007)

Примечания

Ссылки 
 Американцы смогут прочитать новую книгу о войне в Чечне: правда, «тема зверств» в ней раскрыта однобоко, оценили в NYT
 Когда русский медведь зарычал(«The Observer»)

Журналисты Норвегии
Выпускники университета Осло